И́горь Брасла́вский: Браславский, Игорь Александрович (род. 1959) — советский, молдавский и украинский бегун-марафонец.
 Браславский, Игорь Иосифович (1958—2018) — советский и российский певец, композитор.